TMB kan staan voor:
Transports Metropolitans de Barcelona, een vervoersmaatschappij in de stad Barcelona;
TMB Bank, een Thaise bank;
Tour du Mont Blanc, een langeafstandswandeling door de Franse, Italiaanse en Zwitserse Alpen;
Tramway du Mont Blanc, een tandradbaan aan de Mont Blanc;
 3,3’,5,5’-Tetramethylbenzidine, een chemische verbinding die gebruikt wordt in de immunochemie.